Agim Ibraimi (né en 1988), footballeur macédonien ;
 Besart Ibraimi (né en 1986), footballeur macédonien.